Sainte-Catherine steht für:
 Rue Sainte-Catherine, Einkaufsstraße in Montreal, Québec
 Rue Sainte-Catherine, Einkaufsstraße in Bordeaux, Frankreich
 The Sainte Catherines, Rockband aus Montreal, Québec
 eine Kirche in Brüssel 

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Catherine (Pas-de-Calais), Département Pas-de-Calais
 Sainte-Catherine (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme
 Sainte-Catherine (Rhône), Département Rhône
 Sainte-Catherine-de-Fierbois, Département Indre-et-Loire
 Saint-Martin-Sainte-Catherine, Département Creuse

Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Sainte-Catherine (Québec)
 Sainte-Catherine-de-Hatley
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
 Baie-Sainte-Catherine